Шасси Формулы-1, участвовавшие только в Инди-500 — автомобили, использовавшиеся американскими гонщиками для участия в знаменитой гонке «Индианаполис-500» в 1950—1960 годах, когда она формально считалась частью чемпионата мира по Формуле-1.

В начале истории Формулы-1 в течение 11 сезонов (—) знаменитая американская гонка на автодроме Индианаполис-500 засчитывалась как этап чемпионата мира. Несмотря на это формальное включение, технические спецификации для автомобилей в этой гонке кардинально отличались от таковых в остальном чемпионате, и не соответствовали техническому регламенту (Формуле-1 или Формуле-2), по которому проходили остальные гонки чемпионатов тех лет. За небольшим исключением в Инди-500 не участвовали европейские пилоты, и практически никто из американцев не участвовал в европейских гонках. В результате множество конструкторов Формулы-1 принимали участие только в Инди-500. Всех этих автопроизводителей можно поделить на две группы, в зависимости от того, удавалось ли им пробиться на старт или нет. Пилоты, пытавшиеся пробиться на старт Инди-500, но так и не сумевшие этого сделать, зачастую не включаются в статистические таблицы. Так, тот факт что в Инди-500 участвовал не только двукратный чемпион мира Альберто Аскари, но и первый чемпион мира Нино Фарина сравнительно малоизвестен именно в силу того что первому на старт пробиться удалось, а второму — нет.

Также следует отметить тот факт, что значительная часть призовых достижений в одиннадцати гонках Инди-500 досталась пилотам на автомобилях фирмы Kurtis Kraft: 5 из 11 побед, 6 из 11 поулов. Однако данный конструктор не является уникальным для Инди-500, так как в 1959 году на Гран-при США  стартовал вместе с европейскими пилотами. По этой причине в таблицах далее данные по этому конструктору присутствуют, но в виде исключения.

В следующей таблице приведён список конструкторов, чьи автомобили хотя бы раз выходили на старт гонки Индианаполис-500, но ни разу не выходили на старт других зачётных этапов чемпионатов мира (исключение — Kurtis Kraft). Все эти автомобили обычно использовали в качестве двигателя четырёхцилиндровый Offenhauser объёмом 4,5 литра. Также некоторые пилоты использовали двигатель того же производителя объёмом 3 литра с компрессором, но таких машин на старте никогда не было более четырёх. В квалификациях также принимали участие автомобили и с другими двигателями, но на старт им попасть так ни разу и не удалось.

В следующей таблице приведены также конструкторы, автомобилям которых за 11 лет так и не удалось пробиться на старт. В силу этого, в некоторых статистических источниках эти конструкторы вообще отсутствуют.

Ссылки 
 Энциклопедия Формулы-1

Команды Формулы-1